Plusieurs villes ou communes possèdent une rue ou un boulevard Saint-Laurent :

Rue Saint-Laurent à Bruxelles
 Rue Saint-Laurent à Liège

Boulevard Saint-Laurent à Montréal
 Rue Saint-Laurent à Lévis

Rue Saint-Laurent à Grenoble
 Rue Saint-Laurent à Paris ()
 ancienne Rue Saint-Laurent à Paris (), renommée
 ancienne Rue Neuve-Saint-Laurent à Paris (), renommée

Rue Saint-Laurent à Lausanne

Notes 

Laurent Rue